Fernsehturm betyder TV-torn på tyska och kan bl.a. syfta på:
Fernsehturm, Berlin
Fernsehturm Stuttgart